OIN est un sigle, qui peut signifier :
 , un fonds de propriété intellectuelle créé par IBM, Novell, Philips, Red Hat et Sony pour acheter des brevets et les mettre à disposition des développeurs libres, afin de protéger les logiciels libres ;
 opération d'intérêt national, une opération française d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier ;
 Organisation internationale de normalisation, un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 165 pays ;